Al Pacino – attore statunitense
 Pacino di Buonaguida – pittore e miniatore italiano
 Al Pacino – singolo di Timmy Trumpet e Krunk! del 2017

Altri progetti